Zweeds voetbalelftal onder 18 (mannen)
 Zweeds voetbalelftal onder 18 (vrouwen)